Dytryk I (hrabia Kleve)
 Dytryk I (margrabia Łużyc)